Alpartir kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alpartir (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alpartir (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar